Beja – miejscowość w Portugalii
 Beja – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Portugalii
 Beja – jednostka administracyjna pierwszego rzędu w Portugalii
 Beja – stacja kolejowa w Beja, w Portugalii
 Badża (arab. باجة, fr. Béja) – miasto w północnej Tunezji
 Olympique Béja – tunezyjski klub piłkarski
 Fatos Beja – albański polityk, filolog i dziennikarz, w latach 2008–2009 minister edukacji

Zobacz też 
 Apryngiusz z Beja – biskup Béja w Portugalii, pisarz łaciński
 Jan (książę Beja) – infant portugalski, książę Beja
 Ludwik Aviz (książę Beja) – drugi syn króla Portugalii Manuela I Szczęśliwego i jego drugiej żony Marii Aragońskiej